Приту́ла () — украинская фамилия. Известные носители:
  (род. 1970) — один из руководителей современного Украинского казачества.
 Притула, Александр Фомич (1883—1938) — российский и советский специалист в области трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа.
 Притула, Алёна Юрьевна (род. 1967) — украинская журналистка, соосновательница и владелица интернет-издания «Украинская правда».
 Притула, Всеволод Всеволодович (1937—2015) — учёный в области защиты от коррозии объектов трубопроводного транспорта.
 Притула, Дмитрий Натанович (1939—2012) — русский советский писатель-прозаик, член Союза писателей СССР.
 Притула, Семён Петрович (1878 — не ранее 1916) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Таврической губернии.
 Притула, Сергей Дмитриевич (род. 1981) — украинский телеведущий, актёр, автор и сопродюсер народного скетч-шоу «Файна Юкрайна».
 Притула, Юрий Александрович (1908—1984) — советский учёный, геолог, лауреат премии имени академика Губкина.